Орлова, Вера:
 Орлова, Вера Георгиевна (1894—1977) — российская и советская актриса.
 Орлова, Вера Марковна (1918—1993) — советская актриса, народная артистка РСФСР.